Not the Bradys XXX é um filme pornográfico que parodia a série de televisão The Brady Bunch. Produzido pela Hustler Video.

Enredo 
Passando por dificuldades financeiras e após Mike e sua esposa Carol avisarem as seus filhos sobre essa situação, eles se unem e decidem que começariam a fazer bicos para ajudar a família. A confusão começa principalmente quando Marcia aceita uma trabalho como modelo e descobre que está prestes a estrelar um filme adulto.(pornografia)

Elenco 

Os seguintes atores compõem o elenco:
 Aurora Snow interpreta Jan
 Leah Luv interpreta Cidy
 Hillary Scott interpreta Marcia
 Mike Horner interpreta o patriarca da família, Sr. Brady.
 Alana Evans interpreta a Sra. Brady, matriarca da família
 Ron Jeremy interpreta Sam, o Açougueiro
 Benjamin Brat intepreta Greg
 James Deen interpreta Peter
 Mikey Butders interpreta Bobby
 Jasmine Byrne
 Paulina James
 Veronique Vega
 Lu Bricate
 Kurt Lockwood

Lançamento 
Not the Bradys XXX, o primeiro filme da série, recebeu considerável publicidade gratuita por sua data de lançamento coincidir com o surgimento de rumores de que a triz Maureen McCormick admitiria ter tido um romance lésbico com sua colega Eve Plumb, com quem havia trabalhado em The Brady Bunch. A declaração estaria presente em sua autobiografia Here's the Story. A editora responsável pelo livro, entretanto, negou tais rumores, mas o filme repercutiu o suficiente em 2007 para se torar um dos mais bem-vendidos da história da Hustler Video .

Ligações externas 
 
 
 Not the Bradys XXX at the Adult Film Database
 Not the Bradys XXX: Marcia, Marcia, Marcia, o segundo filme da série.
 Not the Bradys XXX: Pussy Power, o terceiro filme da série.

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 2007
Filmes em língua inglesa